Joan Barceló (arquitecte) (Alcalà de Xivert, c. 1712 - c. 1790/1792), mestre d'obres.
 Joan Barceló i Abellán (1739 - 1801), gravador.
 Pere Joan Barceló i Anguera (1682 - 1743), soldat miquelet.
 Joan Barceló i Bauçà (1954), periodista.
 Joan Barceló i Cullerés (1955-1980), escriptor.